Herzbruch ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Herzbruch (1867–1947), deutscher Generalmajor
 Johann Carl Julius Herzbruch (1779–1866), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher; von 1835 bis 1855 Generalsuperintendent für Holstein
 Julius Herzbruch (1831–1894), preußischer Generalleutnant
 Theodor Herzbruch (1822–1891), deutscher Buchhändler
 Timm Herzbruch (* 1997), deutscher Hockey-Nationalspieler